Piqueras ist der Name folgender Orte:
 Piqueras (Guadalajara), Gemeinde in der spanischen Provinz Guadalajara
 Piqueras del Castillo, Gemeinde in der spanischen Provinz Cuenca

Piqueras ist der Familienname folgender Personen:
 Damien Piqueras (* 1991), französischer Ruderer
 Jaime Piqueras, peruanischer Stabhochspringer
 Roberto Piqueras (* 1990), spanischer Biathlet